Silver Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Silver Creek (Mississippi)
Silver Creek (Missouri)
Silver Creek (Nebraska)
Silver Creek (New York)

of naar andere plaatsen:
Silver Creek (Belize)